Francisco Portillo Soler (Málaga, 13 juni 1990) is een Spaans voetballer die meestal als rechtermiddenvelder speelt. Hij verruilde Real Betis in juli 2017 voor Getafe CF, dat hem in het voorgaande seizoen al huurde.

Clubstatistieken
	
Bijgewerkt op 3 februari 2023.

Clubcarrière 
Portillo kwam op zestienjarige leeftijd bij Málaga CF terecht. Op 24 januari 2010 vierde hij zijn competitiedebuut tegen Real Madrid. Hij verving Patrick Mtiliga na 74 minuten. Op 10 augustus verlengde hij zijn contract bij de Andalusiërs tot medio 2013. Na de komst van Joaquín in juli 2011, daalde Portillo in de pikorde. Hij speelde zijn eerste wedstrijd van het seizoen pas op 9 april 2012. Hij speelde acht minuten mee in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd van Racing Santander. Op 15 september 2012 scoorde hij met een wonderschone volley zijn eerste profdoelpunt in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd van Levante. Tijdens het seizoen 2012/13 speelde hij bijna in elke competitiewedstrijd mee.

Spaans voetballer